Миндоро:

 Миндоро — остров Филиппинского архипелага
 Миндоро (Висконсин) — небольшая немуниципальная территория в США, штат Висконсин
 Миндоро (пролив) — пролив, разделяющий филиппинские острова Миндоро и Каламиан